Твардо́вский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Твардовский, Александр Трифонович (1910—1971) — советский писатель, поэт и прозаик, журналист, специальный корреспондент.
 Твардовский, Андрей Викторович (род. 1955) — ректор Тверского государственного технического университета.
 Твардовский, Владислав Станиславович (1888—1942) — советский книжный график, художник и режиссёр анимационного кино. 
 Твардовский, Казимир (1866—1938) — польский философ и логик.
 Твардовский, Марек (род. 1979) — польский спортсмен, байдарочник, многократный чемпион мира.
 Твардовский, Осип Петрович (1786—1840) — русский математик, профессор и ректор Виленского университета, надворный советник.
 Твардовский, Ромуальд (род. 1930) — польский композитор.
 Твардовский, Самуил (ум. 1661) — польский писатель и поэт.
 Твардовски, Ханс Генрих фон (1898—1958) — немецкий актёр.
 Твардовский, Ян Якуб (1915—2006) — польский поэт, католический священник.

 Пан Твардовский — герой польской народной легенды.